Jméno Alfons Portugalský je portugalské jméno, které nosí nebo v minulosti nosilo několik panovníků a několik dalších významných osobností:
 Alfons I. Portugalský (1109–1185) – první portugalský král z dynastie burgundské
 Alfons II. Portugalský (1185–1223) – třetí portugalský král z dynastie burgundské
 Alfons III. Portugalský (1210–1279) – král Portugalska a Algarve
 Alfons IV. Portugalský (1291–1357) – sedmý portugalský král z dynastie burgundské
 Alfons V. Portugalský (1432–1481) – dvanáctý portugalský král z dynastie Avisů
 Alfons VI. Portugalský (1643–1683) – portugalský král, druhý z dynastie Braganza
 Alfons VII. Portugalský (1996) – nejstarší syn Duarta Pia, vévody z Braganzy a potenciální dědic zaniklého trůnu portugalského království, člen portugalské královské rodiny

 Alfons Portugalský (1263–1312) – portugalský infant, syn krále Alfonse III. Portugalského
 Alfons, princ Portugalský (1475–1491) – syn portugalského krále Jana II. Portugalského
 Alfons, princ Portugalský (1526) – syn portugalského krále Jana III. Portugalského
 Alfons Portugalský – (1509–1540) portugalský kardinál, syn krále Manuela I. Portugalského
 Alfons Portugalský, kníže z Porta (1865–1920) – portugalský infant, syn krále Ludvíka I. Portugalského